Саламина:
 Саламина — персонаж древнегреческой мифологии. Дочь Асопа, царя Флиунта.
 Саламина — город и муниципалитет в Колумбии, департамент Магдалена.
  — город и муниципалитет в Колумбии, департамент Кальдас.

См. также 
 Неа Саламина